Carlsbad ou Karlsbad est un nom allemand de localité signifiant le bain ou le spa de Charles, en l'occurrence Charles IV du Saint-Empire. Le terme peut faire référence à :

Karlsbad, une commune dans l'arrondissement de Karlsruhe en Bade-Wurtemberg

Carlsbad Springs, Ontario une localité rurale de la région d'Ottawa où les Franco-Ontariens sont majoritaires, à 84%

Carlsbad, une localité de Californie,
 Carlsbad,une localité du Nouveau-Mexique,
 Parc national des grottes de Carlsbad, où se trouvent les grottes les plus profondes du pays : Carlsbad Cavern.
 Carlsbad Caverns Trail, un sentier de randonnée qui passe par le parc national
 Carlsbad Caverns Wilderness, une zone protégée, au sein de ce parc national
 Carlsbad, une localité du Texas,
 West Baden Springs Hotel, à West Baden Springs, dans l'Indiana, un hôtel connu comme le "Carlsbad of America",

Carlsbad est la forme française du nom allemand « Karlsbad » de la ville de Karlovy Vary, en République tchèque 
 Décrets de Carlsbad, des restrictions anti-libérales introduites en 1819 pour la confédération germanique.

Divers 
 Carlsbad, un cratère sur l'astéroïde (951) Gaspra ;
 la macle de Carlsbad est spécifique des feldspaths.